Picos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Picos (ort), Piauí, 
 Colinas (ort), Maranhão, 
 Picos (kommun), Piauí,

Kap Verde 

 Picos (kommunhuvudort), Concelho de São Salvador do Mundo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar